Джо́н Уи́лсон Ка́рмайкл (, известен также как Джеймс Уилсон Кармайкл ; 9 января 1800, Ньюкасл-апон-Тайн — 2 мая 1868, Скарборо) — британский живописец-маринист, акварелист, иллюстратор, военный корреспондент на Балтийском театре военных действий во время Крымской войны.

Биография 

Джон Уилсон Кармайкл — родился в 1800 году на северо-востоке Англии в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Кармайкл был старшим ребёнком в семье корабельного плотника Уильяма Кармайкла.

Во время войны за независимость Испании служил юнгой в Королевском военно-морском флоте, где проявил способности к рисованию.

По окончании войны в 1814 году Кармайкл возвращается в Ньюкасл и поступает учеником чертёжника на кораблестроительные верфи реки Тайн. Будучи прекрасным рисовальщиком, Кармайкл, после знакомства с пейзажистом Томасом Майлзом Ричардсоном (старшим), который стал его другом и наставником, полностью посвящает себя живописи. Знания, полученные художником на кораблестроительной верфи, пригодились Кармайклу во всём последующем творчестве — суда, изображённые на его картинах, написаны с особой точностью и вниманием к деталям.

Впервые картины Кармайкла были выставлены в Нортамберлендском Институте поощрения художеств в 1825 году. В 1840 году Кармайкл переезжает в Брайтон, а затем в Лондон. Работы Кармайкла неоднократно выставлялись на летних выставках Королевской академии художеств с 1835 по 1859 год и в Британском Институте поощрения художеств под патронажем Её Величества с 1846 по 1862 год.

C 1854 года Кармайкл работает в первой в мире иллюстрированной газете «The Illustrated London News». Во время Крымской войны, по заданию редакции участвует в военных компаниях Королевского военно-морского флота в Балтийском море в 1854 и 1855 году. В августе 1855 года стал свидетелем бомбардировки объединенным англо-французским флотом российской крепости Свеаборг, после чего написал одноимённую картину (хранится в Национальном морском музее в Лондоне).

Искусство Кармайкла не ограничивалось только рисованием, им написаны две книги о технике живописи: «The Art of Marine Painting in Water Colours», (1859) и «The Art of Marine Painting in Oil Colours», (1864).

В 1862 году, потрясённый ранней смертью сына, Кармайкл бросает занятие живописью и переезжает в Скарборо, Северный Йоркшир, где живёт до самой смерти в 1868 году.

Интересные факты 
 По некоторым сведениям Кармайкл в 1831—1836 годах участвовал в экспедиции Чарльза Дарвина на бриге «Бигль».
 Первым приобретением Королевской художественной коллекции, существующей с начала XVII века и формально не принадлежащей королевской семье, после вступления на престол Королевы Великобритании Елизаветы II, была картина Джона Уилсона Кармайкла «Преследование».

Галерея работ

Примечания 
Комментарии

Источники

Библиография

Ссылки 

 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Художники XIX века
Художники по алфавиту
Художники-иллюстраторы Великобритании
Художники-пейзажисты Великобритании
Художники Великобритании
Художники-маринисты Великобритании
Художники-баталисты Великобритании